

Биография 
Родился 21 июля 1995 года в г. Кызыле. Закончил Тувинский государственный университет в 2018 году Факультет физической культуры и спорта, направление подготовки "Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (АФК) (адаптивная физическая культура). Участник конкурса «Лучший выпускник ТувГУ-2018 г.», Победитель номинации «Спорт-2018». Звание Мастер спорта России присвоено в 2013 году.

Профессиональные спортивные достижения среди молодежи 
1. Победитель России, 2011 г., Омск;
2. Победитель России, 2012 г., Соликамск;
3. Победитель России, 2013 г., Нижний-Тагил;
4. Серебряный призер Первенство Европы, 2011 г., Италия;
5. Победитель Первенство Мира, 2012 г., Словакия;
6. Бронзовый призер Первенства Европы, среди молодежи, 2013 г.

Профессиональные спортивные достижения среди мужчин 
1. Чемпион России, 2016 г., Омск;
2. Чемпион Европы, 2016 г., Словения;
3. Чемпион России, 2017 г., Грозный;
4. Чемпион Мира, 2017 г., Венгрия, Будапешт;
5. Чемпион России, 2018 г., Ялта.
6. Чемпион Европы (2018 г.);

Примечания 

Выпускники Тувинского государственного университета
Кикбоксеры России
Чемпионы России по кикбоксингу
Мастера спорта России
Чемпионы Европы по кикбоксингу